Гран-при Хассана II 2016 — 30-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Марракеш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мартин Клижан
 в парном разряде —  Рамиз Джунейд и  Адиль Шамасдин

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал чемпион 2014 года Гильермо Гарсия-Лопес (№ 37 в мире на тот момент). Испанец добрался до четвертьфинала, где проиграл чешскому теннисисту, с восьмым номером посева Иржи Веселому. Прошлогодний победитель Мартин Клижан не смог принять участие в турнире. В итоге турнир выиграл четвёртый номер посева Федерико Дельбонис, который в финале смог обыграть № 3 посева Борна Чорича. В соревновании приняли участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Евгений Донской, но оба проиграли уже в первом раунде.

В парном розыгрыше турнира победу одержали также представители Аргентины Максимо Гонсалес и Гильермо Дуран, которые в финале обыграли Марина Драганю и Айсама-уль-Хака Куреши. Прошлогодние чемпионы Рамиз Джунейд и Адиль Шамасдин не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Федерико Дельбонис обыграл  Борна Чорича со счётом 6-2, 6-4.
 Дельбонис выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чорич сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Максимо Гонсалес /  Гильермо Дуран обыграли  Марина Драганю /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 6-2, 3-6, [10-6].
 Гонсалес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дуран выиграл 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Марокко
Теннис
Апрель 2016 года
2016